Velasco kan syfta på,

 Iván Velasco, spansk tävlingscyklist. 
 Juan Velasco Alvarado, peruansk militär, politiker och president.
 José Miguel de Velasco (provins), provins i Bolivia.
 San Ignacio de Velasco, huvudstad i ovanstående provins.